Ed Gass-Donnelly (1977-), réalisateur canadien
 Georges Gass (1885-1914), artiste français
 Joseph Gass (1867-1951), chanoine et historien français
 Karl Gass (1917-2009), réalisateur allemand
 Kyle Gass (1960-), acteur, scénariste, compositeur et producteur américain
 William H. Gass (1924-2017), écrivain américain

Homonymie de patronyme germanique